Кущовое — топоним:

Украина 
 Кущовое — посёлок,  Новоград-Волынский район,  Житомирская область
 Кущовое — село,  Ореховский район,  Запорожская область